Лайская:
 Лайская — посёлок железнодорожной станции в Приморском районе Архангельской области
 Лайская — станция Северной железной дороги в Архангельской области